Гидроксид-оксид лютеция — неорганическое соединение, 
окись-гидроокись лютеция с формулой LuO(OH),
кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 Разложение гидроксида лютеция при нагревании:

Физические свойства 
Гидроксид-оксид лютеция образует кристаллы.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании:

Литература 
 

лютеция
лютеция